Girenspitz heißen folgende geographische Objekte:

 Girenspitz (Säntis), 2446 m, ältere Schreibweise «Gyrenspitz», Nebengipfel des Säntis auf der Grenze der Kantone Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden
 Girenspitz (Seewis), 2393 m, Berg im Kanton Graubünden
 Girenspitz (St. Antönien), 2367 m, Gipfel im Kanton Graubünden
 Girenspitz (Bad Ragaz), 2346 m, Gipfel im Kanton St. Gallen

 Girenspitz (Fideris), 2184 m, Gipfel im Kanton Graubünden
 Girenspitz (Trimmis), 2133 m, Gipfel im Kanton Graubünden
 Girenspitz (Wartau), 2099 m, Nebengipfel des Gauschla im Kanton St. Gallen
 Girenspitz (Valzeina), 1041 m, Gipfel im Kanton Graubünden